Ландик (Ландык) — фамилия.

 Братья Ландик, украинские политики. Из-за ошибки паспортистки носят разные фамилии.
 Ландык, Валентин Иванович (род. 1946) — украинский промышленник и политик.
 Ландик, Владимир Иванович (род. 1949) — народный депутат Украины V и VI созывов от Партии регионов.
 Ландик, Иван Иванович (1919—1945) — Герой Советского Союза.

Примечания